Kchang  je čínská příjmení 

Známí nositelé příjmení Kchang:
 Kchang Chaj (1475–1540) – čínský dramatik a básník mingského období
 Kchang Jou-wej (1858–1927) – čínský reformní politik závěru čchingského období
 Kang Šeng (1898–1975) – čínský komunistický politik
 Kchang Tchung-pi (1887–1969) – čínská aktivistka, představitelka ženského hnutí

Čínská příjmení